Schünemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schünemann (* 1944), deutscher Strafrechtswissenschaftler
 Bettina Schünemann (* 1961), deutsche Malerin und Objektkünstlerin

 Emil Schünemann (1882–1964), deutscher Kameramann
 Friedrich Schünemann-Pott (1826–1891), deutsch-amerikanischer Theologe
 Georg Schünemann (1884–1945), deutscher Musikwissenschaftler
 Gerhard Schünemann (1944–2015), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Gesche Schünemann (* 1982), deutsche Basketballspielerin
 Hans-Bernhard Bolza-Schünemann (1926–2010), deutscher Unternehmer
 Holger Schünemann (* 1967), deutscher Mediziner und Wissenschaftler

 Lothar Schünemann (* 1938), deutscher Endurosportler
 Otto Schünemann (Offizier, 1883) (1883–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Otto Schünemann (1891–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

 Rüdiger Schünemann-Steffen (1956–2020), deutscher Heimatforscher und Sachbuchautor
 Sascha Schünemann (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Sonja Schünemann (* 1978), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Uwe Schünemann (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Walther Schünemann (1896–1974), deutscher Buch- und Zeitungsverleger
 Werner Schünemann (1920–2004), deutscher Flottillenadmiral
 Wolfgang B. Schünemann (* 1947), deutscher Wirtschaftsrechtswissenschaftler

Schünemann steht für:
 Schünemann Verlag, ein deutsches Verlagshaus